I distretti del Laos (in thailandese: เมือง, trasl. mueang) costituiscono la suddivisione territoriale di secondo livello del Paese, dopo le province, e sono in tutto 148.

Lista

Provincia di Attapeu

Provincia di Bokeo

Provincia di Bolikhamxai

Provincia di Champasak

Provincia di Houaphan

Provincia di Khammouan

Provincia di Luang Namtha

Provincia di Luang Prabang

Provincia di Oudomxay

Provincia di Phongsali

Provincia di Salavan

Provincia di Savannakhet

Il distretto di Kaysone Phomvihane, nel quale si trova la città di Savannakhet, era chiamato in precedenza distretto di Khanthaboury [ ເມືອງຊົນບຸລີ]

Provincia di Xaignabouli

Provincia di Xaisomboun

Provincia di Xekong

Provincia di Xiangkhoang

Provincia di Vientiane

Prefettura di Vientiane

Collegamenti esterni